Angu steht für:

 den grönländischen Singer-Songwriter Angu Motzfeldt (* 1976)
 Angu (Volk), ein aus fünf Teilgruppen bestehendes Volk im nördlichen Papua-Neuguinea 
 die Gemeinde Angu (Angu xiang 安谷乡) im Kreis Qinglong des Autonomen Bezirks Qianxinan in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Angu (Qinglong)